Копельман () — еврейская патронимическая фамилия, образованная от собственного имени Копл.

 Копельман, Вера Евгеньевна (урождённая Беклемишева; 1881—1944) — литератор, мемуаристка, жена С. Ю. Копельмана.
 Копельман, Зоя Леонтьевна (род. 1952) — израильский филолог, литературовед, переводчик.
 Копельман, Илья Наумович (Эля Нохимович; 1826—1914) — еврейский литератор и просветитель, купец, дед С. Ю. Копельмана и С. В. Копельмана.
 Копельман, Лазарь Симхович (1907—1980) — юрист и дипломат, автор трудов по международному праву, брат М. С. Копельмана.
 Копельман, Лембит Александрович (19.05.1930-08.02.2015) — учёный в области теории разрушения и прочности сварных конструкций, доктор технических наук, профессор.
 Копельман, Леон (1924—2021) — польский и израильский военный, последний участник восстания в Варшавском гетто.
 Копельман, Леон Озиасович (1904—1982) — румынский и советский художник.
 Копельман, Михаил Самуилович (род. 1947) — советский и американский скрипач, педагог (Kopelman Quartet).
 Копельман, Симон Иосифович (1922—1994) — журналист, театровед, литератор.
 
 Копельман, Юрий Соломонович (1908—1941) — советский писатель, известный как Юрий Крымов, сын С. Ю. Копельмана.

Двойные фамилии 
 Копельман-Гидони, Евгения Иосифовна (1901—1954) — советская и литовская актриса театра, жена М. С. Копельмана.

См. также 
 Ко́пелев
 Копелян, Капелян
 Коппелл ()

Ссылки